Ceux du parking est une chanson interprétée par Michèle Torr écrite par Georges Coulonges (paroles), Didier Barbelivien, D. Vasseur et J.Albertini (musique) pour le générique du feuilleton télévisé Joëlle Mazart (1982).

C'est une chanson au sujet des jeunes qui vivent dans les banlieues dortoirs des grandes villes et qui sombrent dans la délinquance et la drogue.

Cette chanson a été incluse dans l'album Midnight Blue en Irlande paru en 1983, mais Michèle Torr ne l'a jamais plus interprétée depuis.

Notes et références 

Chanson de 1982
Chanson interprétée par Michèle Torr